Mittewald steht für folgende geographischen Objekte:

 Mittewald (Gemeinden Anras, Assling), Ortsteil von Anras und Assling, Bezirk Lienz, Tirol
 Mittewald (Franzensfeste), Fraktion von Franzensfeste, Südtirol
 Mittewald, Fraktion von Roana
 Mittewald ob Villach
 Mittewald ober dem Faaker See

Siehe auch:
 Mezzaselva
 Mittenwald (Begriffsklärung)